Нете́нз () — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Нетенз.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Имамзаде (بخش امام‌زاده)
Население шахрестана на 2006 год составляло 47 395 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Исфахана